Mahaut River kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Mahaut River, Saint David, vattendrag, 
 Mahaut River, Saint Paul, vattendrag, 
 Mahaut River (Rosalie Bay), vattendrag i Saint David, 

Robotskapade Dominicaförgreningar